Уильям Кхуон Ю Ён (,  собственно Кхуон Ю Ён, род. в 1960) — канадский астроном китайского происхождения, первооткрыватель ряда астероидов.

Родился в Гонконге, в настоящее время работает в США в своей частной обсерватории Дезерт-Игл. Входит в четвёрку самых успешных первооткрывателей астероидов: в период с 1999 по 2008 годы им было обнаружено в общей сложности 1738 астероидов. Кроме того, им была открыта короткопериодическая комета .

Интересно, что к числу его открытий относится и обнаружение объекта J002E3, который первоначально был принят за небольшой околоземный астероид, а на поверку оказался одной из ступеней ракеты «Сатурн-5», выводившей на лунную орбиту экспедицию «Аполлон-12».

Один из открытых астероидов, , он назвал в честь своего отца Ён Чху Чхиу, который оказывал ему значительную поддержку.

См. также 
 Кусида Рэйки
 Ёсиаки Банно
 Такэси Урата

Примечания

Ссылки 
 Обсерватория Дезерт-Игл

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Канады
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет